Antonio Borghesi ist der Name folgender Personen:

* Antonio Borghesi (Politiker) (* 1949), italienischer Politiker
 Antonio Borghesi, Alternativname von Anton Giulio Borghesi, italienischer Kameramann und Filmregisseur